Turniej o puchar króla Hassana II w Maroku 2000- turniej towarzyski o puchar króla Hassana II rozegrano w 2000 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: gospodarzy, Francji, Jamajki i Japonii.

Mecze

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Triumfatorem turnieju o puchar króla Hassana II 2000 została reprezentacja Francji.

Turnieje o Puchar króla Hassana II w Maroku
2000 w piłce nożnej
2000 w Maroku